Doni – plurale di «dono»
Doni – romanzo di Nuruddin Farah
Doni – grafia alternativa del Dhoni, barca tipica delle Maldive

Persone 
Doniéber Alexander Marangon – calciatore brasiliano meglio noto come Doni
Anton Francesco Doni – letterato del XVI secolo
Cristiano Doni – calciatore italiano
Giovanni Battista Doni – musicologo italiano